Фреди Инестроса Ариас (; родился 5 апреля 1990 года в Медельине, Колумбия) — колумбийский вингер клуба «Рионегро Агилас».

Клубная карьера 
Инестроса — воспитанник футбольной академии клуба «Атлетико Насьональ». 1 сентября 2011 года в матче против «Ла Экидад» он дебютировал в колумбийской Примере. В своём дебютном сезоне Инестроса стал чемпионом Колумбии. Фреди не смог полностью адаптироваться в основной команде, а также получил травму. В начале 2012 года он перешёл в «Ла Экидад». 5 февраля в матче против «Бояка Чико» Инестроса дебютировал за новую команду. 18 июня в поединке против «Санта-Фе» он забил свой первый гол за «Ла Экидад».

Летом 2014 года Фреди на правах аренды перешёл в испанский «Хетафе». 24 августа в матче против «Сельты» он дебютировал в Ла Лиге, заменив во втором тайме Пабло Сарабию. 9 апреля 2015 года в поединке против «Эльче» Инестроса забил свой первый гол за «Хетафе».

Летом 2015 года он на правах аренды присоединился к «Сарагосе». 23 августа в матче против «Мирандес» Фреди дебютировал в Сегунде. 1 ноября в поединке «Эльче» Инестроса забил свой первый гол за «Сарагосу». Летом 2016 года Фреди перешёл в мексиканский «Сантос Лагуна». 18 июля в матче против УАНЛ Тигрес он дебютировал в мексиканской Примере.

В начале 2017 года Инестроса перешёл в «Веракрус». 4 февраля в матче против «Чьяпас» он дебютировал за новый клуб.

Достижения 

Командные

 «Атлетико Насьональ»
  Чемпионат Колумбии по футболу — Апертура 2011

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 Dimayor profile

Футболисты Колумбии
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Ла Экидад»
Игроки ФК «Сантос Лагуна»
Игроки ФК «Веракрус»
Игроки ФК «Агилас Дорадас»